Željeznica, radnik na željeznici

Nogometni klubovi 
BiH
 FK Željezničar Sarajevo
 FK Željezničar Doboj
 FK Željezničar Banja Luka
 FK Željezničar Zenica

Hrvatska:
 NK Željezničar Zagreb
 NK Željezničar Osijek
 NK Željezničar Markovac Našički
 HNK Željezničar Slavonski Brod

Slovenija:
 NK Železničar Maribor

Košarkaški klubovi 
 KK Željezničar Karlovac